YHA :
 Code IATA de l'aéroport de Port Hope Simpson au Canada
 , réseau d'auberges de jeunesse en Australie
 , association britannique
 Young Hollywood Awards, récompense aux États-Unis